Виноградное () — село,
Зозулинский сельский совет,
Залещицкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122084002. Население по переписи 2001 года составляло 657 человек.

Географическое положение 
Село Виноградное находится на левом берегу реки Днестр,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Городок,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Зозулинцы,
на противоположном берегу — село Василев (Заставновский район).

История 
 1566 год — дата основания как село Костильники.
 В 1966 году переименовано в село Виноградное

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные жители 
 Мотрук, Пётр Константинович — Герой Социалистического Труда

Примечания